Тикуль:

 Тикуль — город в Мексике, штат Юкатан.
 Тикуль — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан